Max Thompson (kombinator norweski) (ur. 1984) – kanadyjski kombinator norweski, olimpijczyk
 Max Thompson (piłkarz) (ur. 1956) – angielski piłkarz
 Max Thompson (żołnierz) (1922–1996) – amerykański żołnierz, odznaczony Medalem Honoru